Zabarella är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alessandro Sanminiatelli Zabarella (1840–1910), kardinal och latinsk patriark av Konstantinopel 
 Francesco Zabarella (1360–1417), kardinal och ärkebiskop av Florens
 Jacopo Zabarella (1533–1589), professor vid universitetet i Padua

Italienska efternamn